Molekulska formula -{C17H14O7}- se može odnositi na:

 Eupalitin
 Ombuin
 Ramnazin
 Tricin